Kristoffer Jåfs (ur. 30 lipca 1980 w Vörå) – szwedzki skoczek narciarski, reprezentant klubu Friska Viljor.

Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2000/2001, kiedy to zajął w konkursie PŚ w Trondheim 4. miejsce. Zajął też 14. pozycję w Kuopio oraz 25. i 18. miejsce na mistrzostwach świata. Po sezonie 2002/2003 zakończył karierę.

Jego rekord życiowy to 197 metrów. Skok ten miał miejsce w Planicy na Velikance w 2001.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 29. miejsce (K-120), 41. miejsce (K-90)
 2001  Lahti – 25. miejsce (K-116), 18. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 33. miejsce (K-120), 34. miejsce (K-95)
 Drużynowo
 2001  Lahti – 10. miejsce (K-116), 10. miejsce (K-90)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 45.
 sezon 2000/2001: 37.
 sezon 2001/2002: 68.
 sezon 2002/2003: 56.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998/1999 – 36.
 2000/2001 – 67.
 2002/2003 – 43.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999 – 14.
 2001 – 12.
 2003 – 52.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000 – 26.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980